Росс () — английское имя и фамилия, также может означать:

Фамилия

А 
 Росс, Августин (1844—1926) — чилийский политик, дипломат и банкир.
 Росс, Алекс (род. 1968) — американский музыкальный критик.
 
 Росс, Андреа Кристин (род. 1991) — американская певица и актриса мюзиклов.
 Росс, Анжелика (род. 1980) — американская предпринимательница и актриса.
 Росс, Араминта (более известна как Гарриет Табмен; ок. 1820—1913) — американская аболиционистка, борец против рабства и за социальные реформы в США.
 Росс, Арт (1886—1964) — канадский хоккеист.
 Росс, Аттикус (род. 1968) — британский композитор, музыкант и продюсер, участник группы How to Destroy Angels.

Б 
 Росс, Барни (1909—1967) — американский боксёр. Чемпион мира в трёх весовых категориях. Участник Второй мировой войны.
 Росс, Бетси (1752—1836) — американская швея, согласно легенде, сшившая первый флаг США.
 Росс, Боб (1942—1995) — американский живописец, популяризатор техники быстрого рисования маслом.
 Росс, Брайан (род. 1946) — канадский кёрлингист.

В 
 Росс, Вячеслав Юрьевич (1966) — российский кинорежиссёр.
 Росс, Виктор Ефимович (1946—19..) — советский футболист.

Г 
 
 Росс, Герберт (1927—2001) — американский режиссёр.
 Росс, Грэм (1944—2021) — британский физик-теоретик
 Росс, Гэри (род. 1956) — американский сценарист, кинорежиссёр и продюсер.

Д 
 Росс, Дайана (род. 1944) — американская певица.
 
 Росс, Джерри Линн (род. 1948) — американский астронавт-исследователь НАСА.
 Росс, Джесси (род. 1990) — австралийский боксёр.
 Росс, Джимми (1866—1902) — шотландский футболист, нападающий.
 
 Росс, Джордж Джеймс (1877—1945) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Росс, Дин (род. 1963) — канадский кёрлингист.
 Росс, Дон (род. 1960) — канадский фингерстайл гитарист.
 
 Росс, Дэвид (1877—1971) — шотландский философ, этик, историк философии, переводчик и редактор Аристотеля.

Е 
 Росс, Евгений Александрович (род. 1965) — российский исполнитель русского шансона, актёр эпизодических ролей в кино.

Й 
 Росс, Йоганнес Петер Францискус (1875—1959) — католический прелат, миссионер, апостольский викарий Хиросимы.

К 
 Росс, Кайла (род. 1996) — американская гимнастка, олимпийская чемпионка.
 Росс, Клод (1893—1917) — австралийский легкоатлет.
 Росс, Колин (1885—1945) — австрийский журналист.
 Росс, Кэрол (род. 1959) — американский баскетбольный тренер, тренер года женской НБА (2012).
 Росс, Кэтрин (род. 1940) — американская актриса.

Л 
 Росс, Линч (род.1995) — американский актёр, певец, музыкант.
 Росс, Лоуренс Салливан (1838—1898) — американский политик, генерал армии США во время Гражданской войны, 19-й губернатор Техаса.

М 
 
 Росс, Мэрион (род. 1928) — американская актриса.
 Росс, Мэтт (род. 1970) — американский актёр.

Н 
 Росс, Нелли Тейло (1876—1977) — американский политический деятель, губернатор штата Вайоминг (1925—1927), директор Монетного двора США (1933—1953).
 Росс, Ник (род. 1991) — шотландский футболист.

О 
 Росс, Оливер (род. 2004) — датский футболист.

Р 
 Росс, Райан (род. 1986) — американский гитарист, певец и композитор (быв. Panic at the Disco).
 
 
 Росс, Рональд (1857—1932) — английский врач и паразитолог индийского происхождения, лауреат Нобелевской премии по медицине.

С 
 
 Росс, Сэм (1911—1998) — американский писатель и сценарист русского происхождения.

Т 
 Росс, Тадеуш (1938—2021) — польский политик и актёр.
 Росс, Терренс (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Росс, Трейси Эллис (род. 1972) — американская актриса, телеведущая, модель, сценарист и продюсер.
 Росс, Трой (род. 1975) — канадский боксёр-профессионал, гайанского происхождения.

У 
 Росс, Уилбур (род. 1937) — американский предприниматель.

Ф 
 Росс, Фрэнк Элмор (1874—1960) — американский астроном и физик.

Х 
 Росс, Хелена (род. 1982) — американская телеведущая, модель и журналист моды.
 Росс, Хью Далримпл (1779—1868) — британский фельдмаршал, участник Наполеоновских войн.
 Хью, граф Росс (ок. 1290 — 1333) — шотландский феодал, соратник короля Роберта Брюса.

Ч 
 Росс, Чарльз Бенджамин (1876—1946) — 15-й губернатор Айдахо; первый губернатор Айдахо, родившийся на территории штата.

Ш 
 Росс, Шарлотта (род. 1968) — американская актриса.
 Росс, Шермейн (род. 1972) — гренадская легкоатлетка.
 Росс, Шон (род. 1991) — афроамериканская профессиональная фотомодель.

Э 
 Росс, Эван (род. 1988) — американский актёр и музыкант.
 Росс, Элбридж (1909—1980) — американский хоккеист, нападающий; бронзовый призёр Олимпийских игр 1936 года.
 Росс, Эндрю (1927—1993) — американский художник и редактор комиксов.

Ю 
 Росс, Юхан Карлович (1925—2002) — советский и эстонский учёный в области физики атмосферы и физиологии сельскохозяйственных растений, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1988).

Двойные фамилии 
 Кюблер-Росс, Элизабет (1924—2004) — американский психолог, создательница концепции психологической помощи умирающим больным.
 Ричардс-Росс, Саня (род. 1985) — американская спортсменка.
 Росс-Кендрик, Ронда (род. 1971) — американская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Аки Росс — персонаж анимационного научно-фантастического фильма «Последняя фантазия: Духи внутри».
 Громовержец Росс — персонаж «Marvel Comics», сначала враг, а после союзник Халка.

Псевдонимы 
 Лиан Росс (настоящее имя Йозефина Хибель; род. 1962) — немецкая певица, автор песен и композитор.

Другое 
 
 Клан Росс — горный клан Шотландии.

Топоним 
 Росс — город в Тасмании, Австралия.
 Росс — гора на острове Кергелен.
 Росс — тауншип в Миннесоте, США.
  — заповедник в штате Вашингтон, США.
 Росс — водохранилище в одноимённом заповеднике.
 
Составные топонимы
 Нью-Росс — город в Ирландии.
 Росс-Лейк — тауншип в Миннесоте, США.
 Форт-Росс — бывшая русская крепость на западном калифорнийском берегу Америки.
 Россвилл — ряд топонимов в Австралии и США.

Космос 
 Росс — названия звёзд, открытых Фрэнком Россом (Росс 128, Росс 154, Росс 248, Росс 614).
 Росс — лунный кратер.
 Росс У — лунный кратер.
  — марсианский кратер.
 РОСС — Российская Орбитальная Служебная Станция, планируемая к созданию.

Прочее 
 Росс — торжественное наименование русского или жителя России в русской поэзии XVIII—XIX веков.
 «Росс» — американский эсминец типа «Арли Бёрк».

См. также 

 Культурный центр Августина Росса
 Замок Росс
 Рос
 Росса
 Росси
 Россо